Амстел () — топоним, фамилия и название нескольких голландских брендов.

 Амстел — река в Нидерландах, от которой своё название получил город Амстердам.
 Амстел — голландская пивоваренная компания.

Фамилия 
 Амстел, Анне ван  () — голландская писательница.
 Амстел, Кес ван () — нидерландский журналист.
 Амстель, Ян ван () — голландский живописец эпохи Возрождения.

См. также 
 Амстел Голд Рейс — самая престижная однодневная велогонка в Нидерландах.  
 Амстел Голд Рейс 2011 — 46-я по счёту традиционная нидерландская классическая однодневная велогонка.